Nierade ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Nierade (1942–1990), deutsche Politikerin
 Kunz Nierade (1901–1976), deutscher Architekt